Moken peut désigner :
 les Moken, un peuple d'Asie
 le moken, une langue austronésienne

Voir aussi 
 Aprem Mooken, un religieux malabare orthododoxe